Деян Бойович (, родился 3 апреля 1983 в Смедеревске-Паланке) — сербский волейболист, доигровщик японского клуба «Торей Эрроуз» и сборной Сербии. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2005, дважды серебряный призёр Мировой лиги 2008.

Карьера 
  Црвена Звезда (2001—2005)
  Войводина (2005—2006)
  Олимпиакос (2006—2007)
  Аква Габека (Монтикьяри) (2007—2008)
  Торей Эрроуз (2008—)

Достижения 
 Чемпион Сербии и Черногории 2002/2003
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 2005
 Серебряный призёр Мировой лиги 2005
 Победитель Кубка Сербии и Черногории 2005/2006
 Серебряный призёр Мировой лиги 2008

Ссылки 
 Профиль на сайте Legavolley.it  
 

Волейболисты Сербии
Волейболисты Сербии и Черногории
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ВК «Црвена звезда»
Игроки ВК «Войводина»
Игроки ВК «Олимпиакос»